Николас Мартин Хауторп Мадсен (; 17 марта 2000, Оденсе, Дания) — датский футболист, левый полузащитник клуба «Мидтьюлланн».

Карьера 
Николас начинал заниматься в команде из родного города — «Мариенлюсте». В детстве перешёл в клуб «Несбю», где и привлёк внимание селекционеров больших датских клубов. Выбирал между «Мидтьюлланом» и «Брондбю», остановился на первом из них, пополнив его состав в 15 лет и подписав контракт сроком на три года. В 2017 году контракт был продлён ещё на три года.  

С сезона 2018/2019 тренируется с основной командой. 15 сентября 2019 года дебютировал в датской Суперлиге в поединке против «Люнгбю», выйдя на поле на замену на 80-ой минуте вместо Эмилиано Маркондеса. Всего в дебютном сезоне провёл 9 матчей, в двух из них выходил в стартовом составе. 

Также Николас принимал участие в трёх розыгрышах Юношеской Лиги УЕФА. В сезоне 2019/20 вместе с командой дошёл до четвертьфинала, где датские юноши уступили юношам из нидерландского «Аякса».
21 октября 2020 года вышел на поле в матче Лиги Чемпионов 2020/21 против «Аталанты», заменив на 76-ой минуте Йенса Каюсте.

31 августа 2021 года перешёл на правах аренды в нидерландский «Херенвен».

Являлся игроком юношеских сборных Дании, ныне выступает за молодёжную команду.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Мидтьюлланн» 

Футболисты Дании
Игроки ФК «Мидтьюлланн»
Игроки ФК «Херенвен»